Хуарез има више значења:

 Општина Хуарез (Коавила), општина у савезној држави Коавила у Мексику
 Хуарез (Хуарез, Коавила), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Хуарез (Ескуинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Општина Хуарез (Чијапас), општина у савезној држави Чијапас у Мексику
 Хуарез (Хуарез, Чијапас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Општина Хуарез (Чивава), општина у савезној држави Чивава у Мексику
 Хуарез (Хуарез Идалго), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Општина Хуарез (Мичоакан), општина у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Хуарез (Сералво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Општина Хуарез (Нови Леон), општина у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Хуарез (Чалкатонго де Идалго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Хуарез (Плума Идалго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Хуарез (Николас Браво), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Хуарез (Лазаро Карденас), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Хуарез (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Хуарез (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику